Міжконтинентальний кубок з футболу 2004 — 43-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2003–2004 португальський «Порту» та переможець Кубка Лібертадорес 2004 колумбійський «Онсе Кальдас». Гра відбулася на Міжнародному стадіоні в Йокогамі 12 грудня 2004 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вдруге за свою історію здобув «Порту».

Це був останній розіграш Міжконтинентального кубку. Натомість із 2005 року став проводитися Клубний чемпіонат світу з футболу, у якому, крім команд із Європи та Південної Америки, беруть участь найсильніші клуби з Північної і Центральної Америки, Азії, Африки та Океанії.

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2003—2004
 Кубок Лібертадорес 2004

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 2004 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 2004 на transfermarkt  

2004 у футболі
2004
Спортивні змагання у Йокогамі
Грудень 2004